Offerte (österr. auch Offert; zugehöriges Tätigkeitswort offerieren) steht für:

 Angebot (Betriebswirtschaftslehre), Angebot einer Ware oder einer Dienstleistung als Antwort auf eine Kundenanfrage
 Angebot (Recht), Willenserklärung, die auf einen Vertragsschluss gerichtet ist
 Soziale Offerte, Versprechen einer positiven sozialen Sanktion

Siehe auch:

 Angebot (Begriffsklärung)